.wwf è un formato di file basato su una modifica del file con formato aperto PDF per lo scambio di documenti, promosso dalla sezione tedesca dall'organizzazione mondiale World Wide Fund for Nature (più comunemente nota come WWF)

.

Concezione

Il formato WWF è concepito per essere più ecocompatibile degli altri formati di file per lo scambio di documenti (come il PDF o il DOC) in quanto i documenti salvati in questo formato sono ritenuti difficilmente stampabili. La motivazione per lo sviluppo e l'uso di questo formato è l'evitare lo spreco di carta causato dall'eccessiva ed evitabile stampa di documenti. 

Il sito web sostiene che il formato del file sarà in grado di essere letto dalla maggior parte dei programmi che possono aprire i file PDF. Attualmente, il software per la creazione dei file WWF è disponibile per Mac OS X 10.4 e per Windows XP e successive versioni. 

Un equivalente Open Source è stato reso disponibile per Linux e per Windows.

Dettagli tecnici 

I file WWF sono semplici file PDF la cui opzione di sicurezza riguardante la possibilità di stampa è impostata su "non stampabile"
.
Il blocco della possibilità di stampa è possibile grazie al DRM incorporato in Adobe Reader, che riconosce l'opzione che vieta la stampa. Altri lettori PDF, ad esempio Ghostscript, potrebbero non riconoscere questa opzione, rendendo dunque i file WWF stampabili.

Critiche 

L'iniziativa è stata criticata perché limiterebbe i diritti degli utenti, perché inefficace (in quanto i lettori diversi da Adobe Reader possono stampare i documenti in questo formato) e per essere incompatibile con gli obiettivi del movimento per lo sviluppo e la diffusione di software libero. Inoltre, è stato criticato da Maria Boulos, amministratrice delle relazioni internazionali tra le sezioni del WWF, in quanto fuorviante, e per aver lanciato il formato come un prodotto globale, anche se è stato diffuso dalla sezione tedesca del WWF senza previa consultazione del WWF Internazionale.

Note

Voci correlate 
 Adobe Reader
 Digital rights management
 Portable Document Format
 WWF
 Stampante

Collegamenti esterni 
 

Wwf
Wwf